La sangre es el fluido que circula por los vasos sanguíneos de los animales. Puede referirse también a:
 Sangre, uso de la sangre con fines gastronómicos.
 Sangre, en escenografía, sustancia utilizada para imitar la sangre.
 Sangre, canción de la cantante mexicana Thalia.
 Santa sangre (reliquia)
 Sangre, película dirigida en 2003 por Pablo Cesar.
 Sangre, película dirigida en 2005 por Amat Escalante.
 Sangre, película dirigida en 2020 porJuan Schnitman.